Rudolec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rudolec, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Rudolec, Ortsteil von Březová u Sokolova, Okres Sokolov
Rudolec, Ortsteil von Nedrahovice, Okres Příbram
Český Rudolec, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
Německý Rudolec, früherer Name von Rudolec, Okres Žďár nad Sázavou